Association sportive de Béziers, calcio
Association sportive de Béziers Hérault, rugby